

Cinema 

Monsters & Co. – film di animazione Pixar-Disney del 2001
 Monsters – film del 2010 diretto da Gareth Edwards

Letteratura 
 Monsters (Books of Blood – Volume Six) – antologia di racconti di Clive Barker pubblicata nel 1985
 Monsters – manga del 1992 di Eiichirō Oda presente nella raccolta One Piece Wanted! pubblicata nel 1998

Musica 
 Monsters – album dei Meat Puppets del 1989
 Monsters – singolo dei Funeral for a Friend del 2005
 Monsters – singolo dei Matchbook Romance del 2006
 Monsters – album dei D'espairsRay del 2010
 Monsters – EP dei Vola del 2011
 Monsters – singolo di Saara Aalto del 2018
 Monsters – singolo dei Sophie and the Giants del 2018
 Monsters – singolo di James Blunt del 2019
 Monsters – singolo degi All Time Low in collaborazione con Blackbear del 2020

Televisione 
 Monsters – serie televisiva statunitense
 Monsters – dorama giapponese con Yamapi

Pagine correlate 
 Monster